Наталия Гуслистая — американская актриса, фотомодель и кинопродюсер украинского происхождения. Более известна под сценическим псевдонимом Натали Бёрн ().

Биография 
Родилась в Киеве. В возрасте трех лет, из-за плохой осанки, мать отдала ее в секцию балета. В 13 лет переехала в Лондон и поступила в Королевскую балетную школу. В 21 год переехала в Лос-Анджелес, где некоторое время училась в Институте театра и кино Ли Страсберга.

Дебютировала в кино в 2006 году, снялась более чем в 50 фильмах; в дополнение к карьере актрисы, Бёрн также выступала в кино в качестве продюсера. Наиболее известные роли в Голливуде сыграла в боевиках «Неудержимые 3» (2014) и «Механик: Воскрешение» (2016).

В 2018 году получила гражданство США.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США
Актрисы XXI века